The Last Song ("l'ultima canzone" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 L'ultima canzone (The Last Song) – romanzo del 2009 scritto da Nicholas Sparks

Cinema 
 The Last Song  – film del 2010 diretto da Julie Anne Robinson

Musica 
 The Last Song  – singolo di Elton John del 1992, dall'album The One
 The Last Song  – VHS di Elton John del 1993
 The Last Song  – traccia del singolo Thirty-Three dei The Smashing Pumpkins del 1996
 The Last Song  – traccia dell'album Old Friends from Young Years dei Papa Roach del 1997
 The Last Song  – singolo degli X Japan del 1998
 The Last Song  – traccia dell'album Power to the People dei Poison del 2000
 The Last Song  – singolo dei The All-American Rejects del 2003, dall'album The All-American Rejects
 The Last Song  – singolo dei Theory of a Deadman del 2003, dall'album Theory of a Deadman
 The Last Song  – traccia dell'album Hilary Duff di Hilary Duff del 2004
 The Last Song  – traccia dell'album In Your Honor dei Foo Fighters del 2008

Televisione 
 The Last Song – film per la televisione del 1980 diretto da Alan J. Levi